

Monarques 

 Richard III est duc de Normandie de 1026 à 1027.
 Richard III est comte d'Aversa et prince de Capoue en 1120.
 Richard III est duc de Gaète de 1121 à 1140.
 Richard III est roi d'Angleterre de 1483 à 1485.

Œuvres

Pièces de théâtre 

 Richard III est une pièce de théâtre de William Shakespeare (vers 1592) ;
 Richard III est une pièce de théâtre de Colley Cibber (1699) ;
 Richard III est une pièce de théâtre de Victor Séjour (1852) ;
 Riccardo III est un opéra de Luigi Canepa (1879) ;
 Richard III est un dramma per musica de Giorgio Battistelli (2005).

Cinéma 
 Richard III est un film de J. Stuart Blackton et William V. Ranous (1908) ;
 Richard III est un film de Frank R. Benson (1911) ;
 Richard III est un film de André Calmettes (1912) ;
 Richard III est un film de Laurence Olivier (1955) ;
 Richard III est un film de Raoul Ruiz (1986) ;
 Richard III est un film de Richard Loncraine (1995) ;
 Richard III est un film de Maximilian Day (2005) ;
 Richard III est un film de Scott Anderson (2007).

Homonymie de titre